Clásica de San Sebastián 2019 var den 39. udgave af cykelløbet Clásica de San Sebastián. Det var det 28. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og blev arrangeret 3. august 2019. Løbet blev vundet af belgiske Remco Evenepoel fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Mikkel Frølich Honoré kørte for 
 Jonas Gregaard kørte for 
 Niklas Eg kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2019
UCI World Tour 2019